

Patronyme 

Amon Tobin (né en 1972), un DJ et musicien brésilien ;
Becca Tobin (née en 1986), une actrice américaine ;
Brian Tobin (né en 1954), un homme politique canadien ;
Brian Tobin (né en 1930), un dirigeant de tennis australien ;
Dan Tobin (1910-1982), un acteur américain ;
Genevieve Tobin (1899-1995), une actrice américaine ;
James Tobin (1918-2002), un économiste américain ;
 Maurice J. Tobin (1901-1953), un homme politique américain ;
Michael Tobin, un triathlète américain ;
   (1835–1908), un homme politique irlandais ;
Rebecca Tobin (née en 1988), une joueuse de basket-ball américaine ;
Robert Tobin (né en 1983), un athlète britannique spécialiste du sprint.

Prénom 
Tobin Bell (né en 1942), un acteur américain.

Économie 

Le Q de Tobin, théorie des choix d'investissement (1969) de l'économiste James Tobin ;
La taxe Tobin, suggérée en 1972 par le lauréat du prix Nobel d'économie James Tobin.

Lieux 

 Tobin (Californie), une localité de Californie
 Le district historique de Tobin Harbor, un district historique du comté de Keweenaw, au Michigan.
 Le cap Tobin est un cap du Groenland

Homonymie de patronyme